Division II i ishockey 1947/1948 var bäst högsta divisionen i svensk ishockey under säsongen 1947/1948. För första gången sedan starten 1941 utökades inte antalet lag utan förblev samma som förra säsongen. Inför nästa säsong och bildandet av en ny nationell Division III flyttades 22 lag ner, d.v.s. halva serien.

Nya lag
Division II Norra: Ljusne AIK
Division II Västra: Forshaga IF, IFK Munkfors samt Skiveds IF (också från Forshaga)
Division II Dalarna: Hedemora SK
Division II Västmanland: IK Sturehov från Örebro samt Kolbäcks AIF
Division II Södermanland: Karlbergs BK från Stockholms innerstad, IFK Mariefred, Åkers IF samt Sundbybergs IK
Division II Östra: Djurgårdens IF från Stockholms innerstad överförda från södra gruppen, IF Olympia från Stockholm Söderort samt Westermalms IF från Kungsholmen överförda från Södermanlandsgruppen.
Division II Södra: BK Kenty från Linköping, Nässjö IF och Tranås AIF

Forshaga, Karlberg, Mariefred och Åker hade flyttats ner från Division I.

Division II Norra

Division II Västra

Division II Dalarna

Division II Västmanland

Division II Södermanland

Division II Östra

Division II Södra

Kvalspel till Division I
Kvalomgång:
Leksand–Huge 9–3
Omgång 1a om två platser:
Forshaga–Leksand 7–5
Surahammar–Djurgården 0–10
Omgång 1b om två platser:
Karlberg–Leksand 0–4
IFK Norrköping–Surahammar 6–7

Se även
 Division I i ishockey 1947/1948
 Svenska mästerskapet i ishockey 1948

Referenser
Fotnoter

Webbreferenser
Championnat de Suède 1947/48

1947/1948
Ishockeysäsongen 1947/1948
Sport i Sverige 1948
Sport i Sverige 1947